Immerath steht für

 Immerath, Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Immerath (Erkelenz), Ortsteil der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen
 Immerath (neu), durch Umsiedlung von Immerath (Erkelenz) neuentstehender Ort